MXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moro (Papua Nuova Guinea)